Il campionato mondiale di snooker 2011 si è disputato dal 16 aprile al 2 maggio 2011 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito. Il torneo è stato vinto dallo scozzese John Higgins che si è aggiudicato il quarto titolo mondiale battendo l'inglese Judd Trump alla sua prima finale mondiale della carriera.

Montepremi
Nell'intenzione della World Professional Billiards and Snooker Association di ridurre i costi in questa edizione non è stato previsto un premio per il maximum break. Negli anni precedenti il premio per il traguardo del break 147 era arrivato al valore simbolico ma ragguardevole di ben £147.000.

 Vincitore: £ 250.000
 Finalista: £ 125.000
 Semifinalisti: £ 52.000
 Quarti di finale: £ 24.050
 Ottavi di finale: £ 16.000
 Sedicesimi di finale: £ 12.000

Break più alto: £ 10.000
Montepremi totale: £ 1.111.000

Tabellone finale
Vengono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie. Il sorteggio per il primo turno ha avuto luogo il 21 marzo 2011, un giorno dopo le finali del Players Tour Championship 2010/11.

Note

Collegamenti esterni 
 

2011
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2011